Франсиско Алегрија има више значења:

 Франсиско Алегрија (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Франсиско Алегрија (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику